Чемпіонат Албанії 1982–1983 — 44-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вшосте стала «Влазнія».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб 17 Ненторі взяв участь у Кубка володарів кубків 1983—1984 як переможець Кубку Албанії 1982—1983.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/12 червня 1983

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1982—1983
Албанія
Албанія